Il singolare  del Tennis Napoli Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Pablo Cuevas era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Rui Machado ha battuto in finale 6–4, 6–4 Federico Delbonis.

Teste di serie

  Potito Starace (secondo turno)
  Paolo Lorenzi (secondo turno)
  Andrej Golubev (semifinali)
  Blaž Kavčič (primo turno)

  Igor' Kunicyn (primo turno)
  Pere Riba (ritiro)
  Victor Crivoi (primo turno)
  Rui Machado (campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tennis Napoli Cup 2010